Поль Конрад (; 1877—1948) — директор Невшательской трамвайной службы, известный как миколог-любитель.

Биография 
Поль Конрад родился 1 апреля 1877 года в городке Ле-Локль на территории кантона Невшатель в Швейцарии. Начальное образование получал в Ле-Локле, затем поступил на математический факультет Базельского университета, где изучал геометрию. Не окончив университет, в 1894 году устроился на работу на шоколадную фабрику Сюшара (Suchard) в Невшателе, где работал в продолжение семи лет. Затем на более 40 лет стал работником Невшательской трамвайной службы. С 1914 года он занимал должность её заместителя директора, с 1938 года — директора.

В свободное время Конрад занимался изучением микологии и получил известность именно на этом поприще. В 1918 году он стал членом Французского микологического общества, в 1927 году — Лионского Линнеевского общества. В соавторстве с Андре Мобланом, профессором Национального сельскохозяйственного института в Париже, он создал атлас грибов Icones Selectae Fungorum, известный всему научному миру как подробно иллюстрированное пособие по определению грибов Центральной Европы.

Поль Конрад скончался в Невшателе в декабре 1948 года.

Некоторые научные работы 
 Konrad, P.; Maublanc, A. (1948, publ. 1949). Les Agaricales. Classification, revision des espèces, iconographie, comestibilité. Agaricaceae. Encycl. Mycol. 14: 469 pp., 1 pl.
 Konrad, P.; Maublanc, A. (1952). Les Agaricales. Tome II. Russulacées, hygrophoracées, gomphidiacées, paxillacées, boletacées. Encycl. Mycol. 20: 202 pp.

Грибы, названные в честь П. Конрада 
  [≡ ]
 
 
 
 
 
  [≡ ]
  [≡ ]

Литература 
 
 

Микологи Швейцарии